13. међузонски шаховски турнир - једна фаза такмичења за првака света у шаху, одигран је у Тунису (односно у бањском месту Камарт у близини Туниса) од 27. априла до 19. маја 1985 године. 

Четворица првопласираних су стекла право да играју на турниру кандидата 1985. Четврти учесник био је Чернин, који је победио у додатном мечу против Гаврикова, играном у Москви 1985. године.

Слим Буазиз је такође почео турнир, али се повукао после шест кола, ремизирајући само једну партију, а изгубио остатак.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Тунис (Камарт) 27. април - 19. мај 1985 год.
|-
!  !! !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2590 ||  || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 11½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2635 || ½ ||  || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2635 || 0 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 10½ || 
|-
| 4 || align=left| || 2550 || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 9½ || 66.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || align=left| || 2495 || ½ || 0 || 0 || ½ ||  || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 65.75
|-
| 6 || align=left| || 2560 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ ||  || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 9 || 66.25
|-
| 7 || align=left| || 2535 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 63.25
|-
| 8 || align=left| || 2485 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 9 || 62.75
|-
| 9 || align=left| || 2540 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ ||  || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 8½ || 
|-
| 10 || align=left| || 2575 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 ||  || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 8 || 58.75
|-
| 11 || align=left| || 2465 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 ||  || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 55.25
|-
| 12 || align=left| || 2570 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 ||  || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 8 || 55.00
|-
| 13 || align=left| || 2450 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || 7½ || 
|-
| 14 || align=left| || 2535 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 6½ || 50.00
|-
| 15 || align=left| || 2515 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 1 || 6½ || 45.75
|-
| 16 || align=left| || 2370 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || 1 || 3½ || 
|-
| 17 || align=left| || 2285 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 ||  || 1 || 
|-
|  ||align=left| || 2395 || - || 0 || - || - || - || 0 || - || - || 0 || - || 0 || - || ½ || - || - || - || 0 ||  || 
|}

Додатни меч за 4. место, Москва, 1985.

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 408, 592. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

Партије на сајту pgnmentor.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Тунису
Шах у 1985.